Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Bent megye, megye Colorado államban
 Bent, statisztikai település az új-mexikói Otero megyében
 Hollandia
 Bent, kistelepülés Dél-Holland tartományban
 Irán
 Bent, város Szisztán és Beludzsisztán tartományban
 Bent kerület, kerület Szisztán és Beludzsisztán tartományban
 Kanada
 Bents, önkormányzat nélküli település Saskatchewan tartományban

Művészeti alkotások
 Bent, az Ssion 2012-es albuma
 Bent, a Matchbox Twenty 2000-es dala
 Bent, Martin Sherman 1979-es színműve
 Hajlam (Bent), a színmű alapján készült 1997-es film
 Bent – Becstelenek (Bent), 2018-as amerikai bűnügyi thriller
 Bent, amerikai televíziós sorozat (NBC)
egyéb
 Bent, angol zenei duó
 Bent, magazin az Egyesült Királyságban